TKH steht für:
 TK Hannover, deutscher Sportverein
 Türkiye Komünist Hareketi (dt. „Kommunistische Bewegung der Türkei“), türkische Partei, 2015 von der Kommunistischen Volkspartei der Türkei abgespalten
 TKH Venom Services, britischer Hersteller von Automobilen
 Takhli Royal Thai Air Force Base (IATA-Code), Militärflughafen im Amphoe Takhli, Provinz Nakhon Sawan, Thailand

TKh steht für:
 polnische Bezeichnung für die Achsfolge C (drei angetriebene Achsen), siehe Bauartbezeichnung von Triebfahrzeugen
 TKh1 für die in Polen verbliebenen Exemplare der preußischen T 3
 Fablok TKh49-1, polnische Tenderdampflokomotive

Siehe auch:
 Metec-TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel

Abkürzung